Partit Laborista de Barbados (del seu nom en anglès Barbados Labour Party), partit polític de Barbados
 Model Bell-LaPadula, model de seguretat informàtica desenvolupat pel Departament de Defensa dels Estats Units
 Lipoproteïna de Braun (del seu nom en anglès Braun's Lipoprotein), proteïna de membrana molt abundant en els bacteris
 BLP també és l'acrònim (del llatí Barbara Longhi Pinxit) de la signatura de Barbara Longhi, pintora d'Itàlia
 blp també és el codi ISO 639-3 del blablanga, llengua parlada a les illes Salomó